Гришинский сельский округ

Владимирская область 

 Гришинский сельский округ Гороховецкого района

Московская область 

 Гришинский сельский округ Дмитровского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Гришинский сельский округ Клепиковского района

Смоленская область 

 Гришинский сельский округ Вяземского района

Тверская область 

 Гришинский сельский округ Оленинского района (до 2005 года)